De Chiara ist der Familienname folgender Personen:
 Franco De Chiara (* 1948), italienischer Filmschaffender
 Ghigo De Chiara (1921–1995), italienischer Dramaturg, Kritiker und Drehbuchautor
 Vincenzo De Chiara (1903–1984), italienischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Chiara (mit Personen namens de Chiara)
 Di Chiara